Chris Lee, född 3 oktober 1980 i MacTier, Ontario, Kanada, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som för närvarande spelar i Metallurg Magnitogorsk i KHL.

Spelarkarriär
Han har tidigare spelat över 200 matcher i AHL för klubbarna Albany River Rats, Omaha Ak-Sar-Ben Knights, Iowa Stars, Bridgeport Sound Tigers, och Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Lee är en offensiv back som producerar en hel del poäng. Säsongen 2011/12 noterades han för 45 poäng (varav 13 mål) på 52 spelade matcher för Adler Mannheim i den tyska ishockeyligan DEL. 

I april 2012 blev det officiellt att han skrivit på ett tvåårskontrakt med Färjestad BK. Han vann 2013 Färjestads interna poängliga och Elitseriens poängliga för backar. Med en säsong kvar på kontraktet löste KHL-klubben Metallurg Magnitogorsk ut Lee och skrev kontrakt med honom för säsongen 2013/2014.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar 

Födda 1980
Män
Kanadensiska ishockeyspelare
Levande personer
Idrottare från Ontario
Spelare i Adler Mannheim
Spelare i Albany River Rats
Spelare i Iowa Stars
Spelare i Bridgeport Sound Tigers
Spelare i Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Spelare i Omaha Ak-Sar-Ben Knights
Spelare i Färjestads BK
Spelare i Metallurg Magnitogorsk